Antena (biologia), apèndix present al segment frontal de molts artròpodes, normalment apariats
 Antena (nàutica), verga de les veles llatines
 Telecomunicacions: 
 Antena (ràdio), element que s'encarrega d'enviar o de captar dels senyals electromagnètics tractats prèviament
 Antena d'alt guany, antena amb un estret feix d'ones de ràdio que permet una selecció més precisa del senyal de ràdio 
 Antena dipol, antena amb alimentació central emprada per transmetre o rebre ones de radiofreqüència
 Antena parabòlica, antena reflectora d'alt guany, utilitzada per ràdio, televisió per satèl·lit, telecomunicacions de dades i també per radar
 Antena de plasma, tipus d'antena de ràdio actualment en estat de desenvolupament i que està formada per plasma
 Antena de televisió, antena dissenyada específicament per a la recepció de senyals de teledifusió sobre l'aire